Marcu este un nume de familie sau prenume masculin.

Origine 
Marcu (lat. Marcus, Marcos) din punct de vedere etimologic: zeul roman al războiului Marte, persoanele născute în martie au primit acest nume

Variante 
 Marc, Marcel (franceză)
 Marcelo, Marco (italiană)
 Marcion (greacă)
 Marek (slavă)
 Marx, Markus (germană)

Personalități 
 Marcus Antonius
 Marcus Aurelius
 Marcus Tullius Cicero
 Marcus Porcius Cato
 Marcus Aurelius Commodus
 Marcus Vipsanius Agrippa
 Papa Marcu

Zile onomastice 
 25 aprilie: Marcu Evanghelistul, scriitor bisericesc al cărui nume nu se cunoaște, în mod tradițional fiindu-i atribuită evanghelia desemnată drept Evanghelia după Marcu
 13 august: Marco d'Aviano, călugăr capucin
 7 octombrie: Marcu, episcop al Romei

Vezi și 
 Mark
 Mărculescu (nume de familie)
 Mărculești (dezambiguizare)
 Mărcești (dezambiguizare)
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine